Amtsgericht Friedberg ist der Name folgender Gerichte:
 Amtsgericht Friedberg (Bayern), ehemaliges Gericht in Friedberg (Bayern)
 Amtsgericht Friedberg (Hessen), Gericht in Friedberg (Hessen)
 Amtsgericht Friedeberg N.M., ehemaliges Gericht in der Provinz Pommern
 Name des Bezirksgerichts Friedberg in Friedberg (Steiermark) in der NS-Zeit von 1938 bis 1945